

Cinema 
 Tuo per sempre (College) – film del 1927 diretto da James W.Horne
 College – film del 1984 diretto da Castellano e Pipolo
 College – film del 2008 diretto da Deb Hagan

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 College – census-designated place della Borough di Fairbanks North Star, Alaska
 College – township della Contea di Centre, Pennsylvania

Televisione 
 College – serie televisiva italiana
 Un conto da saldare (College) – episodio de I Soprano

Altro 
 College – istituzione educativa
 College – gruppo musicale francese

Pagine correlate 
 New College